Лига Европы УЕФА 2014/15 — 44-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и шестой под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоялся 27 мая 2015 года на Национальном стадионе в Варшаве. Финалистом турнира впервые в своей истории стал украинский клуб «Днепр», проигравший в решающем матче испанской «Севилье» со счётом 2:3.

Это был первый розыгрыш турнира, в котором участвующие клубы должны соответствовать правилам финансовой честной игры (фейр-плей) УЕФА. Клуб, представлявший Гибралтар, чья футбольная ассоциация была принята в качестве 54-го члена на конгрессе в мае 2013 года, дебютировал в соревновании.

Распределение команд 
В розыгрыше Лиги Европы УЕФА 2014/2015 годов принимали участие 195 команд из 54 ассоциаций. Количество мест распределялось согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2012/2013.

Так, в сезоне 2014/15 места распределялись следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1-6 и 10-51 (кроме Лихтенштейна): 3 команды;
 Ассоциации с рангом 7-9: 4 команды;
 Ассоциации с рангом 52-53: 2 команды;
 Ассоциации Лихтенштейна и Гибралтара: по 1 команде.
Помимо них в розыгрыше участвовали:
 15 команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА;
 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА;
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА;
 3 команды, занявших первые три места в рейтинге фейр плей УЕФА.

Рейтинг ассоциаций

Распределение команд по этапам 
С учётом сдвигов, вызванных победой «Севильи» в Лиге Европы 2013/2014:

Первый отборочный раунд
 20 обладателей кубков из ассоциаций с 35 по 54 место
 26 серебряных призёров из ассоциаций с 27 по 53 место (исключая Лихтенштейн)
 29 бронзовых призёров из ассоциаций с 22 по 51 место (исключая Лихтенштейн)
 3 клуба-победителя рейтинга «Fair Play»

Второй отборочный раунд
 15 обладателей кубков из ассоциаций с 20 по 34 место
 11 серебряных призёров из ассоциаций с 16 по 26 место
 6 бронзовых призёров из ассоциаций с 16 по 21 место
 6 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 38 победителей первого квалификационного раунда

Третий отборочный раунд
 3 обладателя кубков из ассоциаций, занявших места с 17 по 19
 6 бронзовых призёров из ассоциаций с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 Англия и Франция вместо команд, занявших шестое и пятое места соответственно заявляют Обладателя Кубка Лиги
 40 победителей второго квалификационного раунда

Раунд плей-офф
 9 обладателей кубков из ассоциаций, занявших с 8 по 16 место
 3 бронзовых призёра из ассоциаций с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 29 победителей третьего квалификационного раунда
 15 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Групповой этап
 Победитель Лиги Европы 2013/2014
 6 обладателей кубков из ассоциаций, занявших с 2 по 7 место
 31 победитель квалификационного раунда плей-офф
 10 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

Примечания 
Победитель предыдущего розыгрыша «Севилья» также квалифицировался в групповой этап Лиги Европы, заняв 5-е место в чемпионате Испании, (вместо обладателя кубка Испании «Реала»(Мадрид), который квалифицировался в Лигу Чемпионов) и тем самым освободил одно место в групповом этапе. Из-за этого в сетке старта участников турнира произошли следующие изменения:
 обладатель кубка ассоциации с местом 7 (Украина) стартовал с группового этапа
 обладатель кубка ассоциации с местом 16 (Австрия) стартовал с раунда плей-офф
 обладатель кубка ассоциации с местом 19 (Израиль) стартовал с третьего квалификационного раунда
 обладатели кубков ассоциаций с местами 33 и 34 (Финляндия и Босния и Герцеговина) стартовали со второго квалификационного раунда

В тех случаях, когда обладатель национального кубка квалифицировался в Лигу чемпионов через национальный чемпионат, его в том раунде, куда он был распределен, заменяет команда, которая первой квалифицировалась в Лигу Европы через национальный чемпионат. Её в изначально предназначенном ей раунде заменяет команда, занявшая место в национальном первенстве вслед за ней, и так далее, заканчивая финалистом национального кубка, который заменяет команду, которая квалифицировалась в Лигу Европы последней через национальный чемпионат (или через Кубок лиги для Франции и Англии)

Участники 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2014/2015 (составы)

Подписи в скобках показывают, как каждая команда отобралась для своего начального раунда:
 ДП: Действующий победитель
 ОК: Обладатель кубка
 ФК: Финалист кубка
 КЛ: Обладатель кубка лиги
 N-й: Место в чемпионате (для отборочного турнира для еврокубков в конце сезона указано место в этом турнире)
 ОТ: Из отборочного турнира для еврокубков.
 ФП: Фейр-плей
 ЛЧ: Перешёл из Лиги чемпионов
 ГР: Команда, занявшая третье место на групповом этапе
 П-О: Команда, проигравшая в раунде плей-офф
 О3: Команда, проигравшая в третьем отборочном раунде

Примечания:
 Украина: Донецкий «Металлург» был дисквалифицирован УЕФА с данного розыгрыша Лиги Европы за нарушение финансового фэйр-плей. Таким образом, во втором отборочном раунде его заменила луганская «Заря».
 Турция: За участие в ряде договорных матчей УЕФА дисквалифицировала турецкие клубы «Фенербахче», «Сивасспор» и «Эскишехирспор». Кроме того, клуб «Касымпаша» не получил лицензию УЕФА. Таким образом в Лиге Чемпионов от Турции сыграют «Галатасарай» и «Бешикташ»; в раунде плей-офф Лиги Европы — «Трабзонспор», в третьем отборочном раунде — «Карабюкспор», во втором отборочном раунде — «Бурсаспор».
 Венгрия: Обладатель Кубка Венгрии «Уйпешт» не получил лицензию УЕФА на участие в еврокубках. Поэтому во втором отборочном раунде Лиги Европы сыграет клуб «Дьёр», занявший второе место в чемпионате страны, а финалист национального кубка «Диошдьёр» сыграет в первом отборочном раунде.
 Румыния: Бухарестское «Динамо» и «Васлуй», занявшие в чемпионате соответственно 4-е и 5-е места, не получили лицензию УЕФА на участие в еврокубках. Поэтому во втором отборочном раунде Лиги Европы примет участие «ЧФР», занявший 6-е место.
 Сербия: Чемпион Сербии «Црвена Звезда» не получила лицензию УЕФА из-за нарушений финансовых правил УЕФА. Таким образом, вместо неё в Лиге Чемпионов примет участие серебряный призёр «Партизан». В Лиге Европы от Сербии сыграют «Войводина», «Ягодина» (второй отборочный раунд) и «Чукарички» (первый отборочный раунд).
 Италия: «Парма» занявшая в чемпионате 6-е места, не получила лицензию УЕФА на участие в еврокубках. Поэтому во третьем отборочном раунде Лиги Европы примет участие «Торино», занявший 7-е место.
 Латвия: Рижский «Сконто» был дисквалифицирован УЕФА с данного розыгрыша Лиги Европы за нарушение финансового фэйр-плей. Таким образом, в первом отборочном раунде его заменила Даугава (Рига)".

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария (кроме отмеченных отдельно).

Матчи квалификаций и плей-офф могут быть назначены на вторник или среду вместо стандартного четверга в случае противоречий в расписании.

Квалификационные раунды 

В каждом раунде команды разбиваются на сеяные и несеяные по рейтингу УЕФА и играют между собой два матча — каждая по одному дома и в гостях. Команды из одной страны не могут играть между собой.

Первый квалификационный раунд 
В первом раунде участвуют 78 команд

|}

Второй квалификационный раунд 
Во втором раунде участвуют 80 команд: 41 команда начинает с этого раунда и 39 команд выходят из первого раунда.

|}

Третий квалификационный раунд 
В третьем раунде играют 58 команд: 40 победителей второго раунда и 18 команд начинают с этого раунда

|}

Раунд плей-офф 
В четвёртом раунде играют 62 команды — 18 начинают с него, 29 победителей третьего раунда и 15 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА

|}

Групповой этап 

В групповом этапе играет 48 команд — 7 начинают с него, 31 победитель раунда плей-офф и 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги Чемпионов

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

1/16 финала 
Первые матчи состоялись 19 февраля, ответные — 26 февраля.

|}

1/8 финала 
Первые матчи состоялись 12 марта, ответные — 19 марта.

|}
19 марта 2015 года в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 2014/15 «Динамо» (Киев) — «Эвертон» был установлен рекорд посещаемости матчей Лиги Европы. Игру посетили  зрителя.

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 16 апреля, ответные — 23 апреля.

|}

1/2 финала 
Первые матчи состоялись 7 мая, ответные — 14 мая.

|}

Финал

Статистика

Лучшие бомбардиры 
 Основной турнир

Источник: ru.uefa.com

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2014/2015
 Суперкубок УЕФА 2014

Ссылки 

 Лига Европы УЕФА (официальный сайт)

2014/2015
Европейский футбол в сезоне 2014/2015